

Toponyme 
 Renaison est une commune française, située dans le département de la Loire et la région Rhône-Alpes.

Hydronyme 
 Le Renaison est une rivière française qui coule près de Roanne. Elle se jette dans la Loire en rive gauche à Roanne.